Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
285e division de sécurité (Allemagne)

URSS